Mužská dvouhra BB&T Atlanta Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do singlové soutěže atlantského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl americký pětinásobný šampion John Isner, kterého ve druhém kole vyřadil krajan Reilly Opelka. Teprve podruhé z deseti účastí v Atlantě tak Isner skončil před branami finále.

Vítězem se stal třetí nasazený Australan Alex de Minaur, jenž ve finále za 78 minut zdolal americkou turnajovou trojku Taylora Fritze po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Ve 20 letech se de Minaur stal nejmladším šampionem turnaje. Od zavedení zápasových statistik ATP v roce 1991 představoval teprve třetího vítěze dvouhry, jenž ovládl turnaj bez jediné brejkbolové hrozby. Ve čtyřech utkáních na servisu získal všech 42 gemů a v tomto rekordu navázal na Haase z Memphisu 2007 a Isnera z Newportu 2017. V probíhající sezóně si po triumfu na Sydney International připsal druhé turnajové vítězství, které rovněž představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Atlanta Open
ATP Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019